«Ванильное небо» () — американский фильм 2001 года режиссёра Кэмерона Кроу. Мелодрама, ремейк фильма Алехандро Аменабара «Открой глаза» (1997).
Название отсылает к одноимённому пейзажу кисти Клода Моне, который по сценарию находится в коллекции картин главного героя фильма.

Номинация на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню Vanilla Sky (Пол Маккартни).

Теглайн:
 What is happiness to you? (Что для тебя счастье?)
 Forget everything you know, and open your eyes. (Забудь обо всём, что ты знаешь, и открой глаза…)

Сюжет 
Жизнь богатого плейбоя Дэвида Эймса удалась по всем статьям: у него были деньги, собственный издательский дом, дорогая машина и квартира в респектабельном районе Нью-Йорка, друг-писатель и подружка Джули Джианни, даже враги, в лице семи управляющих его компанией, тоже были. Единственное, что отравляло его существование — это боязнь высоты.

Так он и жил, пока в один прекрасный момент не встретил на одной вечеринке очаровательную Софию. Его теперь уже бывшая подруга Джули устраивает сцену ревности. Дэвид неосторожно садится в её машину и попадает в автокатастрофу, так как Джули решила покончить жизнь самоубийством, и ей это удалось.

Дэвид выжил и очнулся после комы инвалидом с изуродованным лицом, которое приходится прикрывать «эстетическим протезом», а по сути — простой маской. Попытка сблизиться с бывшими друзьями и Софией потерпела неудачу. Уродство и боль после травмы не дают Дэвиду жить нормальной жизнью. Дэвид в отчаянии решается на крайне рискованную операцию, и она удаётся. Он приходит в себя с нормальным и красивым лицом. София рядом с ним, и всё кажется безмятежно счастливым, как вдруг жизнь Дэвида превращается в кошмар: реальность и видения начинают смешиваться.

Так, однажды Дэвид лёг в постель с Софией, увидел сновидение, как снова стал уродом, а позже проснулся среди ночи с ожившей Джули. Та пытается убедить Дэвида, что она и есть София, но безуспешно. Далее он вызывает полицию, и Дэвида задерживают по подозрению в убийстве Софии. В участке Дэвида начинает допрашивать психолог Кертис Маккейб, который пытается понять: что в воспоминаниях подозреваемого реальность, а что бред. Расследование постепенно возвращает память, и Дэвид вспоминает, что обращался за помощью в корпорацию «Life Extension» («Продление жизни»). Их бизнес — это крионика, сохранение жизни безнадёжным пациентам замораживанием. В офисе фирмы всё, наконец, встаёт на свои места.

Дэвид Эймс обратился в «Life Extension» около 150 лет назад, спустя чуть больше года после того, как выяснилось, что он безнадёжно пострадал после аварии. Возможности технологий корпорации позволяют не просто заморозить клиента, но и внушить ему осознанные сновидения по его выбору. Сновидение, выбранное Дэвидом, по неизвестной причине исказилось, однако на этот случай клиент компании может вызвать техподдержку. Специалист поддержки сообщает Дэвиду, что он может вернуться назад в свой исправленный сон или же проснуться, здоровым, но практически без денег, которые все ушли на его лечение. Для этого он должен преодолеть боязнь высоты и прыгнуть с вершины небоскрёба. Дэвид выбирает реальный мир, совершает безумный прыжок и просыпается.

В ролях 

{{ВРолях|Том Круз||Дэвид Эймс}}

 Приём 
На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг одобрения 43 %, основанный на отзывах 174 критиков, и среднюю оценку 5,30/10. Консенсус сайта гласит: Амбициозное сочетание жанров, «Ванильное небо» превращается в бессвязную мешанину. Игре Круза не хватает глубины, и трудно испытывать симпатию к его нарциссическому герою. На Metacritic фильм получил оценку 45 из 100 на основе 33 отзывов, что указывает на смешанные или средние отзывы. Зрители, опрошенные CinemaMento, дали фильму оценку D по шкале от A до F.

Печатная рецензия Роджера Эберта на «Ванильное небо» присудила фильму три звезды из четырех:

Стивен Холден из The New York Times называет «Ванильное небо» очень интересным, эротическим научно-фантастическим триллером, который переносит мистера Кроу на территорию Стивена Спилберга, но затем говорит: Поскольку он оставляет позади реальный мир и начинает исследовать жизнь как сон наяву (самая популярная тема этого года в голливудских фильмах с возвышенными идеями), «Ванильное небо» ослабляет свою эмоциональную хватку и становится неорганизованной и абстрактной, но все еще интригующей медитацией на параллельные темы. Одна из них — стремление к вечной жизни и вечной молодости; другая — чувство вины и неуправляемая сила подсознания, подрывающая утопические открытия науки. Искупление Дэвида в конечном счете состоит в том, что он пришел к пониманию своей собственной смертности, но этому искуплению не хватает убедительности.

Сайт Salon.com назвал фильм агрессивно выстроенной картиной-головоломкой, которая прижимает к своей вздымающейся груди множество якобы глубоких тем, не раскрывая ни одной из них даже тонким слоем понимания. В рецензии риторически задается вопрос: Кто бы мог подумать, что у Кэмерона Кроу есть такой плохой фильм, как «Ванильное небо»? Это мучительная картина, предательство всего, что Кроу доказал, что он знает, как поступать правильно… Но обескураживающая правда заключается в том, что мы можем видеть, как Кроу делает правильные шаги, наиболее похожие на шаги Кроу, когда он устраивает спектакль, который превосходит смелость, амбиции и идиосинкразию и направляется прямо к высокомерию и претенциозности — эти последние две черты, о которых я никогда бы не подумал, что нам придется приписывать ему Кроу. Эдвард Гутманн из San Francisco Chronicle дал фильму оценку 2/4 и написал: Цель фильма — ослеплять и вдохновлять — сводится на нет потрясающим выступлением Круза в марафонском беге.

Питер Брэдшоу из The Guardian и Гарет фон Калленбах из издания Film Threat неблагоприятно сравнили «Ванильное небо» с «Открой глаза». Брэдшоу говорит, что «Открой глаза» определенно более самобытен, чем «Ванильное небо», который он описывает как необычайно нарциссический проект тщеславия с высокой концепцией для звезды-продюсера Тома Круза. Другие рецензенты экстраполируют информацию о том, что Круз купил права на экранизацию фильма «Аменабара». Рецензент Village Voice охарактеризовал «Ванильное небо» как навязчиво откровенное проявление космического нарциссизма своей звезды.

Кеннет Туран из Los Angeles Times назвал Кэмерон Диас неотразимой как воплощение безумной чувственности, а обозреватель New York Times сказал, что она показала свирепо эмоциональное представление. Эдвард Гутманн из San Francisco Chronicle'' аналогичным образом отзывается о фильме: Больше всего впечатляет Кэмерон Диас, чей сталкер со смертельным исходом одновременно душераздирающий и ужасающий.

Саундтрек 
Существует две версии саундтрека — официальная, которая включает в себя 17 композиций; и неофициальная — более полная, включающая 43 композиции. Ниже приведён трек-лист неофициальной версии.

 Radiohead — Everything In Its Right Place
 Nancy Wilson — Elevator Beat
 Paul McCartney — Vanilla Sky
 Red House Painters — Have You Forgotten
 R.E.M. — All The Right Friends
 Looper — My Robot
 John Coltrane — My Favorite Things
 The Impressions — Keep On Pushing
 Looper — Mondo’77
 Josh Rouse — Directions
 Creeper Lagoon — Wrecking Ball
 Peter Gabriel — Solsbury Hill
 Juliana Gianni — I Fall Apart
 Jeff Buckley — Last Goodbye
 Sigur Ros — Svefn-g-Englar
 Spacecraft — Earthtime Tapestry
 Thievery Corporation — Indra
 Sigur Ros — Agaetis Byrjun
 Leftfield/Afrika Bambaataa — Africa Shox
 Chemical Brothers — Loops Of Fury
 Underworld — Rez
 Two Sandwiches Short Of A Lunchbox — Too Good To Be Strange
 R.E.M. — Sweetness Follows
 Bob Dylan — Fourth Time Around
 Джоан Осборн — One of Us
 Radiohead — I Might Be Wrong
 U2 — Wild Honey
 Bobby Helms — Jingle Bell Rock
 Monkees — Porpoise Song
 It's Slinky — TV Commercial
 The Five Americans — Western Union
 Rolling Stones — Heaven
 Todd Rundgren — Can We Still Be Friends
 Beach Boys — Good Vibrations
 Elmer Bernstein — Summer’s End (To Kill A Mockingbird)
 Sinead O'Connor — The Healing Room
 Sigur Ros — The Nothing Song (Njosnavelin)
 Freur — Doot Doot
 Chemical Brothers — Where Do I Begin
 Spiritualized — Ladies And Gentleman We Are Floating In Space
 Mint Royale — From Rusholme With Love
 Nancy Wilson — Elevator beat (ISTAR clouds mix)
 Mew — 156

В 2002 году песня Пола МакКартни «Vanilla Sky» была номинирована на премию Оскар в номинации «Лучшая песня».

Награды и номинации 
 2002 — номинация на премию «Оскар» за лучшую песню (Пол Маккартни, «Vanilla Sky»)
 2002 — 2 номинации на премию «Золотой глобус»: лучшая женская роль второго плана (Камерон Диас), лучшая песня (Пол Маккартни, «Vanilla Sky»)
 2002 — премия «Выбор критиков» за лучшую песню (Пол Маккартни, «Vanilla Sky»), а также номинация за лучшую женскую роль второго плана (Камерон Диас)
 2002 — премия «Сатурн» за лучшую мужскую роль (Том Круз), а также 4 номинации: лучший научно-фантастический фильм, лучшая женская роль второго плана (Камерон Диас), лучшая музыка (Нэнси Уилсон), лучший грим (Мишель Бурк, Камилль Кэлвет)
 2002 — 2 номинации на премию «Спутник» за лучшую песню (Пол Маккартни, «Vanilla Sky» и Нэнси Уилсон и Кэмерон Кроу, «I Fall Apart»)
 2002 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана (Камерон Диас)

Примечания

Ссылки 
 Дневник кино 
 Рецензия на фильм  New York Times

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы Кэмерона Кроу
Фильмы США 2001 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-ремейки США
Фильмы Summit Entertainment
Крионика в искусстве
Самоубийства в культуре и искусстве